Cucum (Kuta Baro), een plaats in Indonesië
Cucum (Kota Jantho), een plaats in Indonesië